Molekulska formula -{C3H6Br2}- se može odnositi na:

 1,2-Dibromopropan
 1,3-Dibromopropan